Gador kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gador, administrativ by, Jawa Timur,

Spanien 

 Gádor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Gádor (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar